Натуральне число 1765
 1765 рік до нашої ери
 1765 рік нашої ери